Кировский мост — вантовый мост через реку Самару в городе Самаре, открытый в 2014 году.
Выход на мост со стороны города осуществляется с проспекта Кирова.

Генподрядчиком строительства было ЗАО «Волгаспецстрой». После начала процедуры банкротства «Волгаспецстроя» новым подрядчиком cтало ООО «Самаратрансстрой». Открытие моста переносилось несколько раз.

10 октября 2014 года в присутствии губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова состоялось открытие моста. Движение было открыто на участке от проспекта Кирова до автодороги Белозёрки—Чёрновский—Николаевка 

Через два года была достроена дорожная развязка, соединяющая мост с обводной дорогой Самары в Волжском районе.

Из-за отклонений от проектной документации построенный мост долго не получал разрешение на ввод в эксплуатацию. Ростехнадзор неоднократно обращался в суд, который штрафовал Министерство транспорта Самарской области за эксплуатацию недостроенного объекта. Окончательно Кировский мост был введён в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Экологические последствия 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оценило нанесённый строительством моста ущерб природе. Он составил 208236 мальков сазана и 63048 мальков стерляди.

Примечания

Ссылки 
 Ксения Лампова. Кировский мост в Самаре не достроят до 2025. «Другой город», 29 февраля 2016 со ссылкой на газету «Самарское обозрение» от 29 февраля 2016 года.
 Максим Агеев. Кировский мост ускорил въезд в Самару на 15 минут, но добавил 17 км пробега. «Новости Самары», 15.10.2014 со ссылкой на gorod.samara24.ru
 Проектирование и строительство моста

Мосты, построенные в 2014 году
Мосты Самары
Вантовые мосты России
Здания и сооружения, построенные в 2014 году в России
2014 год в Самарской области